D78 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Archer (D78), un porte-avions d'escorte de la classe Long Island de la Royal Navy ;
 HMS Wolverine (D78), un destroyer de la classe W de la Royal Navy.

Transport 
 D78 Stock (métro de Londres), un type de rame du métro de Londres

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres